Gramzow – comune del Brandeburgo
 Gramzow – frazione della città di Perleberg (Brandeburgo)
 Gramzow – frazione della città di Gransee (Brandeburgo)